Кубок обладателей кубков КОНКАКАФ 1997 — 6-й (2-й подряд не завершённый) розыгрыш футбольного турнира. Матчи были сыграны с 28 мая 1997 года по 1 апреля 1998 года.

Зональный этап

Северная зона 

Автоматически попали в полуфиналы:
 Даллас Бёрн
 Крус Асуль
 Некакса

Центральная зона

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Карибская зона 

Победителем Карибской зоны стал клуб  «Йонг Коломбия», однако вместо прямого выхода в полуфиналы лн был отправлен во второй раунд Центральной зоны.

Полуфиналы 

Первоначально планировалось проведение в Далласе четвертьфиналов:
 «Некакса» -  «Олимпия», победитель которого в полуфинале должен был играть против  «Крус Асуль».
 «Платенсе» -  «Мунисипаль», победитель которого в полуфинале должен был играть против  «Даллас Бёрн».
Позже формат был изменён.

Группа «Север»

Группа «Юг»

Финал 

Финал между клубами  «Олимпия» и  «Некакса» должен был состояться в апреле 1998 года, однако турнир был отменён.

Примечания

Ссылки 

 RSSSF

КОНКАКАФ